Жилинки — деревня в Рославльском районе Смоленской области России. Входит в состав Пригорьевского сельского поселения. Население — 11 жителей (2007 год). 
 
Расположена в южной части области в 23 км к юго-востоку от Рославля, в 0,5 км северо-восточнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Вороница. В 3 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Пригорье на линии Рославль — Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Рославльского района